Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1993 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1993, das vom 10. bis 16. Mai 1993 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Dresden